BRU steht als Abkürzung für:

 Belavia Belarusian Airlines, weißrussische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Brunei Darussalam (IOC und Kfz-Nationalitätszeichen)
 Flughafen Brüssel-Zaventem, offiziell Brussels Airport in Belgien nach dem IATA-Code
 Backup and Restore Utility, ähnlich dem tar (EDV)
 Rajabhat-Universität Buri Ram, Thailand
 Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen

Bru bezeichnet:

 Bru (Hordaland), Gemeinde in Hordaland, Norwegen
 Bru (Sogn og Fjordane), Gemeinde in Sogn og Fjordane, Norwegen
 Bru (Sprache), Sprache der Bru, Sprachcode nach ISO 639-3
 Bru (Volk), Volk in Südostasien
 alternativ Brue (Brù), Ortschaft auf der Isle of Lewis
 Bru Jne. & Cie. 1866 von Léon Casimir Bru gegründete französische Puppenmanufaktur mit Sitz in Paris und Montreuil-sous-Bois

Bru oder Brú ist der Familienname folgender Personen:

 Ayne Bru, deutscher Maler
 Federico Laredo Brú (1875–1946), Präsident der Republik Kuba (1936–40)
 Francisco Bru (1885–1962), spanischer Fußballspieler, -schiedsrichter und -trainer
 Heðin Brú (1901–1987), färöischer Schriftsteller
 Jon Bru (* 1977), spanischer Radrennfahrer
 Jonathan Bru (* 1985), mauritischer Fußballspieler
 Jørgen Bru (1881–1974), norwegischer Sportschütze
 José Bru (* 1928), mexikanischer Basketballspieler
 Kevin Bru (* 1988), mauritischer Fußballspieler
 Luis Bru (1907–??), spanischer Boxer
 Myriam Bru (* 1930), französische Schauspielerin
 Raymond Bru (1906–1989), belgischer Fechter
 Tina Bru (* 1986), norwegische Politikerin
 Yannick Bru (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Broo
 Brû
 Brue
 Brew

Abkürzung